Oscar Möller (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Bruins de Chilliwack || LHOu ||68 ||32 ||37 ||69 ||50 ||5 ||0 ||3 ||3 ||6 
|-
|2007-2008 || Bruins de Chilliwack || LHOu ||63 ||39 ||44 ||83 ||42 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 || Monarchs de Manchester || LAH ||8 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Kings de Los Angeles || LNH ||40 ||7 ||8 ||15 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Monarchs de Manchester || LAH || 45|| 15|| 18|| 33|| 20|| 16|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
|2009-2010 || Kings de Los Angeles || LNH || 34|| 4|| 3|| 7|| 4|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH || 59|| 23|| 27|| 50|| 34|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Kings de Los Angeles || LNH || 13|| 1|| 3|| 4|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Skellefteå AIK || Elitserien || 54|| 14|| 17|| 31|| 6|| 19|| 7|| 8|| 15|| 8
|-
|2012-2013 || Skellefteå AIK || Elitserien || 28|| 18|| 8|| 26|| 2|| 13|| 5|| 5|| 10|| 2
|-
| 2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL || 48|| 27|| 18|| 45|| 14|| 14|| 5|| 13|| 18|| 2
|-
| 2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 54|| 14|| 18|| 32|| 6|| 20|| 9|| 3|| 12|| 4
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 58 || 15 || 22 || 37 || 20 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Skellefteå AIK || SHL || 16|| 10|| 3|| 13|| 8|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2017-2018 || Skellefteå AIK || SHL || 49|| 18|| 24|| 42|| 6|| 16|| 8|| 5|| 13|| 6
|-
| 2018-2019 || Skellefteå AIK || SHL || 51|| 19|| 19|| 38|| 8|| 6|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2019-2020 || Skellefteå AIK || SHL ||50 ||20 ||17 ||37 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Skellefteå AIK || SHL ||52 ||17 ||18 || 35 || 35 || 12 || 2 || 2 || 4 || 2 
|-
| 2021-2022|| Skellefteå AIK || SHL || 49|| 16|| 18|| 34|| 18|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2022-2023 || Skellefteå AIK || SHL || || || || || ||

|87 ||12 ||14 ||26 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Bruins de Chilliwack
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018